Lista zawiera oficjalne mecze reprezentacji Polski w rugby union mężczyzn.

Użyte skróty:

 ePŚ – eliminacje Pucharu Świata
 FIRA – Puchar FIRA
 IB – Igrzyska Bałtyckie
 ME – Mistrzostwa Europy FIRA
 MK – Memoriał Kupermana
 PF – Puchar Federacji ZSRR
 PK CRZZ– Puchar Kongresu Centralnej Rady Związków Zawodowych
 PNE – Puchar Narodów Europy

 PP – Puchar Pokoju
 PSS – Puchar „Sowietskiego Sportu”
 PZ – Puchar Zwycięstwa
 REIC – Rugby Europe International Championships
 SI – Puchar Gazety „Socjalisticzeska Industria”
 SIC – Serendib International Cup 
 T – mecz towarzyski
 WL – Warneńskie Lato

Lata 1958–2000

Od 2001 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentacje Polski w rugby union
Listy sportowe